Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die J&T Banka Prague Open 2016 der Damen in Prag. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 23. bis 25. April 2016 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen und drei Lucky Loser für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Prag